Палермская астрономическая обсерватория — астрономическая обсерватория, основанная в 1790 году в Палермо, Италия. Обсерватория расположена в Палаццо Норманни, принадлежит Национальному Институту Астрофизики (INAF).

Руководители обсерватории 
 1790—1826 — Джузеппе Пьяцци (1746—1826)
 1826—1841 — :en:Niccolò Cacciatore (1780—1841)
 1841—1849 — :it:Gaetano Cacciatore (1814—1889)
 1849—1860 — Domenico Ragona (1820—1890)
 1860—1889 — :it:Gaetano Cacciatore (1814—1889)
 1889—1890 — :it:Annibale Riccò (1844—1919)
 1891—1898 — :it:Temistocle Zona (1848—1910)
 1898—1931 — :it:Filippo Angelitti (1856—1931)
 1931—1936 — Corradino Mineo (1875—1960)
 1936—1938 — Francesco Zagar (1900—1976)
 1939—1948 — Corradino Mineo
 1948—1969 — :it:Luciano Chiara (1910—1969)
 1969—1976 — Salvatore Leone (1917—1981)
 1976—1991 — :it:Giuseppe Vaiana (1935—1991)
 1991—2001 — Salvatore Serio (1941 г.р.)
 с 2001 года — Salvatore Sciortino (1955 г.р.)

История обсерватории 
Обсерватория была основана в 1790 году по повелению Фердинанда I де Бурбон. Строительство было завершено в 1791 году. Первым директором обсерватории был назначен Джузеппе Пьяцци. 1 января 1801 года Пьяцци открыл в Палермской обсерватории Цереру — первый астероид. После открытия обсерватория была хорошо профинансирована. В ней было 3 купола, которые были демонтированы в 1950-х годах. Недавно были установлены более легкие купола.

Инструменты обсерватории 
 Ахроматический телескоп, рефрактор (Ramsden) (D = 125 мм, F = 625 мм, создан в 1787 году)
 Экваториальный круг Рамсден (диаметр круга 1.5 метра, рефрактор D = 75 мм, F = 1.5 метра) — с помощью этого инструмента была открыта Церера
 Экваториальный круг Тротон
 Меридианный круг
 Телескоп рефлектор AMES SHORT (D = 104 мм, F = 726 мм, подарен Principe di Caramanico в 1793 году обсерватории)
 Секстант
 Ахроматический рефрактор Berge (D=60 мм, F=65.5 см, создан в 1820 году, куплен в 1827 году)
 Ахроматический рефрактор Hughes (D=60 мм, F=78 см, куплен в 1849 году)
 11-см рефрактор Мерц (D=115 мм, F=2 м, 1852 год)
 25-см рефрактор Мерц (D=250 мм, F=2.43 м, 1859 год)
 Спектроскопы для наблюдения Солнца (конец 19-го века)

Отделы обсерватории 
 Музей обсерватории

Направления исследований 
 Солнечная корона
 Рождение и эволюция звезд
 Изучение остатков сверхновых звезд
 Разработка и тестирование научной аппаратуры для рентгеновских телескопов
 Численное моделирование астрофизических процессов

Основные достижения 
 Открытие 1 января 1801 года первого астероида (сейчас уже карликовой планеты) (1) Цереры
 Составление двух звёздных каталогов: в 1803 году — «Praecipuarum stellarum inerantium positiones mediae ineunte seculo XIX», в 1814 — второе издание. Первое издание содержало координаты 6748 звёзд, второе — 7646 звёзд.
 Определение собственных движений нескольких звезд

Известные сотрудники 
 :it:Pietro Tacchini

См. также 
 (1) Церера
 Джузеппе Пьяцци
 Список астрономических инструментов

Ссылки 
 Официальный сайт обсерватории
 Музей обсерватории
 Список инструментов обсерватории
 Sito ufficiale del laboratorio XACT dell’Osservatorio
 Sito ufficiale del centro di calcolo SCAN dell’Osservatorio
 Sito ufficiale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Osservatorio astronomico di Palermo»

Наблюдения комет и спутников планет после 1870 года:
 Архивы наблюдений, MPC

Астрономические обсерватории по алфавиту
Астрономические обсерватории Италии
Появились в 1790 году
Здания и сооружения Палермо